Синкраю () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Синкраю () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Синкраю.
 Синкраю () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Ілієнь.